Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 12 au  .

Patty Schnyder remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Hobart
Tennis en Australie en 1998
Tennis en janvier 1998